«Сатани́нские стихи́» () — четвёртый роман британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, изданный в 1988 году в издательстве Penguin Books, за что иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой приговорил к смерти автора и всех причастных к публикации.

Роман написан в жанре магического реализма; по признанию автора, на написание романа его вдохновило произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Основная тема романа — это эмигранты и эмиграция, невозможность ассимиляции в новой культуре, неизбежность возвращения к корням. Электронная версия русского перевода появилась в 2008 году.

Роман

Название 
Название происходит от части Корана, описанной Ибн Исхаком в первой биографии пророка Мухаммеда. Аутентичность этой части оспаривается историками ислама.

Повествование 
Повествование в романе идет двумя параллельными ветвящимися линиями: в современных Бомбее, Лондоне и снова Бомбее, а также в древней Аравии времён пророка Мухаммеда.

Современная часть начинается с взрыва террористами самолёта, из которого выпадают и подвергаются фантастической метаморфозе два индийца-мусульманина, Джибрил Фаришта ( farešte — «ангел») и Саладин Чамча ().

Один из них — актёр Чамча — индийский эмигрант, в Британии работал в основном на озвучивании, женат на англичанке, детей нет, постепенно превращается в сатира, а потом — в дьявола. Из-за этого превращения его преследует полиция, он прячется в лондонской гостинице, порождает среди молодых лондонцев моду на дьяволизм и наконец превращается обратно в человека.

Другой главный персонаж — плейбой Фаришта, который в Индии был знаменитым актёром Болливуда со специализацией в ролях индуистских божеств, преследуемый призраком совершившей самоубийство любовницы, становится воплощением архангела Джабраила. И пока в Лондоне у него происходит бурный роман с альпинисткой Аллилуйей, в качестве архангела он перемещается во времени и пространстве. Среди своих путешествий в Мекке (в романе называемой Джахилия) он встречает пророка Мухаммеда (называемого Посланником и Махаундом) в самом начале развития ислама.

Вероятно, именно эта глава, в одном из эпизодов которой Махаунд под давлением лидеров Джахилии соглашается признать несколько языческих богинь обладающими особым статусом в глазах Бога, а в другом бывший противник Махаунда поэт Баал прячется в борделе, проститутки которого называют себя именами жён Посланника, вызвала гнев аятоллы Хомейни. В другом сюжетном ответвлении Джабраил встречается с фанатиком — религиозным лидером, живущим в изгнании, в котором можно узнать самого Хомейни.

Роман заканчивается тем, что Фаришта, путешествия которого можно рассматривать в качестве эпизодов обострения шизофрении, в приступе ревности убивает альпинистку Аллилуйю, а потом совершает самоубийство. Чамча после примирения с отцом возвращается жить в Индию.

Хронология реакции на публикацию романа 
 1988 год
 26 сентября: роман опубликован в Великобритании.
 5 октября: Индия запрещает импорт романа.
 21 ноября: великий шейх Египта Аль-Азхар обращается к исламской организации в Великобритании с запросом о начале судебного процесса по запрещению распространения романа.
 24 ноября: роман запрещён в Южной Африке и Пакистане, в течение последующих недель запрещён в Саудовской Аравии, Египте, Сомали, Бангладеш, Судане, Малайзии, Индонезии и Катаре.
 декабрь 1988 — январь 1989: британские мусульмане публично сжигают роман в Болтоне и Брадфорде; Исламский Совет Безопасности требует от издательства «Penguin Books» публичных извинений, изъятия романа, уничтожения всех копий и запрещения повторных изданий.
 1989 год
 роман выходит в ФРГ одновременным выпуском 19 крупнейших издательств Германии («Die Satanischen Versen», Artikel 19 Verlag).
 12 февраля: шесть человек убиты и 100 ранены во время демонстрации против Рушди в Исламабаде, Пакистан.
 13 февраля: один человек убит и 60 ранены во время демонстрации против Рушди в Сринагаре, Индия.
 14 февраля: иранский лидер аятолла Хомейни издает фетву, призывающую всех мусульман казнить всех, кто был причастен к изданию романа; иранский религиозный фонд предлагает денежное вознаграждение за убийство Рушди.
 16 февраля: Рушди защищён программой британского правительства по защите свидетелей и издает заявление, в котором выражает сожаление о том, что мусульмане были оскорблены книгой; аятолла Хомейни отвечает: «Обязанностью каждого мусульманина является использование всего, чем он владеет, его жизни и богатства для того, чтобы отправить Рушди в ад».
 17 февраля: иранский лидер Али Хаменеи говорит, что Рушди может быть прощён, если он извинится.
 18 февраля: Рушди извиняется, как было предложено Али Хаменеи; ИРНА (официальное информационное агентство) заявляет, что выступление Рушди достаточно для его оправдания.
 22 февраля: роман издан в США; под давлением мусульман две главных сети книжных магазинов убирают книгу с полок одной трети книжных магазинов страны.
 24 февраля: иранский бизнесмен предлагает 3 миллиона долларов за убийство Рушди; 12 человек погибают во время демонстрации против Рушди в Бомбее, Индия.
 28 февраля: попытка поджога двух книжных магазинов, которые продавали книгу, в Беркли (Калифорния).
 7 марта: Великобритания разрывает дипломатические отношения с Ираном.
 март: Организация Исламская конференция призывает правительства 46 стран-участниц запретить роман. Революционное правительство Занзибара назначает наказание за хранение книги — три года тюремного заключения и штраф 2500 $; в Малайзии — также три года тюремного заключения и штраф 7400 $; в Индонезии — месяц тюрьмы или штраф. Единственные страны, где подавляющее большинство населения — мусульмане, но роман не запрещен, — Турция и Азербайджан. Несколько государств с большим мусульманским меньшинством, включая Папуа — Новую Гвинею, Таиланд, Шри-Ланку, Кению, Танзанию, Либерию и Сьерра-Леоне, — также предусматривают наказание за хранение романа.
 май: популярный музыкант Юсуф Ислам косвенно поддерживает фетву.
 3 июня: умирает аятолла Хомейни.
 1990 год
 Рушди издаёт эссе на смерть Хомейни «Вера в добрые намерения» для умиротворения критиков и публично извиняется, подтверждая своё уважение к исламу, но иранские духовные лидеры не отменяют фетву.
 взрывы в пяти книжных магазинах в Британии.
 11 июля 1991 года: в Японии убит Хитоси Игараси, переводчик романа «Сатанинские стихи» на японский язык.
 1998 год: руководство Ирана заявило о том, что больше не поддерживает фетву.
 14 февраля 2006 года: ИРНА в годовщину объявления фетвы издаёт заявление, что связанный с правительством Фонд Мучеников () объявил, что фетва имама Хомейни относительно вероотступника Салмана Рушди будет действительна навеки, а один из иранских государственных фондов предлагает 2,8 миллиона долларов за его смерть.
 30 марта 2008 года: практически одновременно в Потсдаме выходит спектакль по мотивам романа, а в интернете появляется электронная версия русского перевода.
 2011 год: неофициальное издание на русском языке.
 16 сентября 2012 года: размер вознаграждения за убийство увеличен до 3,3 миллиона долларов.
 21 февраля 2016 года к цене за убийство Салмана Рушди иранские медиа назначили надбавку в $600 тыс. Увеличение вознаграждения за убийство писателя совпало с годовщиной фетвы аятоллы Хомейни, который в 1989 году проклял Рушди за роман «Сатанинские стихи».
 2021 год: второе неофициальное издание на русском языке.
 12 августа 2022 года во время лекции в городе Чотокуа, штат Нью-Йорк, на Рушди напал человек, который вскочил на сцену и несколько раз ударил его ножом в шею и тело. Нападавший был задержан, Рушди был экстренно доставлен в больницу.

Примечания

Ссылки 
 Русский перевод романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи» Анны Ненси Оуэн; доделанный вариант «Сатанинские стихи»
 Интервью в журнале «Афиша»: «Сатанинские стихи» недостаточно суровы с исламом" Салман Рушди о книге «Джозеф Антон»
 Paul Brians, Notes for Salman Rushdie: The Satanic Verses

Британско-иранские отношения
Книги по критике религии
Критика ислама
Религиозные конфликты
Романы 1988 года
Романы Салмана Рушди
Романы на английском языке
Цензура в литературе
Книги издательства «Viking Press»